Лас Варитас има више значења:

 Лас Варитас (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Варитас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Варитас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику